Răzoare több romániai település román neve:
 Mezővelkér, Maros megye
 Macskamező, Máramaros
 Razor, Magyarfráta, Kolozs megye